Perttu ist ein finnischer männlicher Vorname und stellt eine Variante des männlichen Vornamens Bartholomäus dar.

Namensträger 

 Perttu Hyvärinen (* 1991), finnischer Skilangläufer
 Perttu Lindgren (* 1987), finnischer Eishockeyspieler
 Perttu Reponen (* 2002), finnischer Nordischer Kombinierer

Weblinks 
 Eintrag auf www.behindthename.com

Männlicher Vorname
Finnischer Personenname